Promise steht für:

 ein Album der englischen Gruppe Sade, siehe Promise (Album)
 ein Album des US-Amerikaners Bruce Springsteen, siehe The Promise
 einen Fachbegriff aus der Informatik, siehe Future (Programmierung)
 The Promise – Die Erinnerung bleibt, ein US-amerikanischer Film von Terry George aus dem Jahr 2016

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Promise (Oregon)
 Promise (South Dakota)
 Promise (Tennessee)
 Promise City (Iowa)

Promise ist der Familienname folgender Personen:
 Isaac Promise (1987–2019), nigerianischer Fußballspieler